Sfinx neboli sfinga může být:
 sfinx – mytologická bytost
 Velká sfinga v Gíze
 Sfinx (časopis) – theosofický časopis
 Sfinx (nakladatelství) – nakladatelství Bohumila Jandy, činné v letech 1919–1949
 Sfinx (kniha) – kniha Jaroslava Vrchlického z roku 1883
 Sfinx (nádobí) – obchodní značka bývalého předního evropského výrobce nádobí
 Sfinx (Nestlé) – závod Nestlé v Holešově, největší středoevropský výrobce bonbónů
 Sfinga magazín – křížovkářský magazín
 Sfinga (přírodní památka) – přírodní památka Sfinga, chráněné území v Orlických horách
 Sfingy – přírodní památka u Měděnce v Krušných horách
 Sfinx (kočka) – bezsrsté plemeno kočky
 Sphinx (observatoř) – observatoř ve Švýcarsku
 Le Sphinx – nevěstinec v Paříži
 Sphinx (pumpy) - distribuční síť pohonných hmot a motorových olejů (Vacuum Oil Company, nyní ExxonMobil) v období mezi světovými válkami

Externí odkazy 
 
 

fi:Sfinksi#Kreikkalainen sfinksi